Ilum es un planeta ficticio del universo de La Guerra de las Galaxias.

Características 

En el universo de ficción de la obra, es un planeta gélido cubierto por tormentas nevadas donde se hallaba el templo Jedi más secreto de la Orden. A él podía acudir todo aquel que necesitase un cristal para forjar un sable de luz nuevo. Los cristales de todos colores brotaban naturalmente de las rocas del templo tallado en la roca de una montaña.

Durante las Guerras Clon el Conde Dooku, un ex Jedi, decidió revelar la ubicación secreta del templo para que los cristales fuesen destruidos y envió un ejército de Androides Camaleón para minarlo de bombas. Pero casualmente, la maestra Jedi Luminara Unduli y su aprendiz Barriss Offee estaban en Ilum buscando cristales nuevos. Las Jedi fueron lo suficientemente hábiles como para contener en parte las explosiones y la acción de los androides, pero terminaron sepultadas por una montaña de rocas. Un día después, el maestro Yoda viajó con Padmé Amidala hasta Ilum para rescatar sanas y salvas a las dos Jedi.

Planetas de Star Wars